Le mot muscardin  est emprunté à l'italien moscardino.

Botanique 
 Le muscardin est un cépage de vigne.

Zoologie

Rongeurs 
Deux espèces de petits rongeurs sont appelés muscardins, sans doute par référence à leur glande à musc :
 Le Muscardin commun, ou simplement Muscardin (Muscardinus avellanarius), un petit rongeur vivant dans les haies et lisières, classé sur la liste rouge des espèces menacées en France (préoccupation mineure) ;
 Le Muscardin du Japon (Glirulus japonicus), un rongeur arboricole et nocturne, appelé aussi Loir du Japon.

Autres 
 Le Muscardin volant (Kerivoula picta) est une espèce de chauves-souris ;
 Un muscardin est aussi un ver à soie desséché par une maladie cryptogamique appelée muscardine.

Notes et références